Adam Sudoł (1920–2012) – duchowny rzymskokatolicki
 Adam Sudoł (ur. 1947) – politolog